Пастерна́к () — род двулетних и многолетних трав семейства Зонтичные, овощная культура.

Произрастает на долинных и горных лугах, в зарослях кустарников.

Употребляется как пряность. В кулинарии в основном используется корень пастернака, так называемый белый корень. Его варят, запекают в духовке, используют в салатах и зимних супах.

Название 

Другие русские названия — пустарнак, полевой борщ, поповник, козелки, ствольё, белый корень.

Пастернак — заимствование через польский из немецкого (Pastinak), от латинского названия растения pastināca sativa, которое, в свою очередь, происходит от pastināre «копать».

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 262

Род Пастернак относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 
со статусом «подтвержденный» ('accepted') 

 - Пастернак армянский
 - Пастернак оранжевый

 - Пастернак бедренецолистный
 - Пастернак посевной

со статусом «непроверенный» ('unchecked')

Примечания

Ссылки 

 

Зонтичные
Флора Евразии